Amerikai Egyesült Államok
 Ankeny (Iowa)
 Ankeny (Washington)

Nevek
 Ankeny, családnév